Katie Brown è il nome di
Katie Brown – supercentenaria afroamericana
Katie Brown – arrampicatrice statunitense
Katie Brown – ciclista australiana
Katie Brown – Professore inglese di letteratura latinoamericana